Quantum Corporation – firma produkująca dyski twarde
 Quantum software – firma produkująca oprogramowanie z dziedziny logistyki
 Quantum – album zespołu Planet X
 Platforma Quantum – platforma aplikacyjna
 Quantum GIS – oprogramowanie geoinformacyjne
 Quantum bogodynamics – hakerska parodia mechaniki kwantowej
 007 Quantum of Solace – 22. film z serii o Jamesie Bondzie
 Quantum Aspects of Life – książka autorstwa sir Rogera Penrose’a
 Quantum of Solace – gra komputerowa
 Quantum satis, w skrócie Q.S., określenie ilości składnika w produktach spożywczych
 Quantum – pojęcia fizyczne kwant po łacinie, a także w językach angielskim i francuskim (l.mn. quanta)